Luigi Borghi (1933–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Luigi Borghi (1745-1806) – compositore e violinista italiano
 Luigi Borghi (1829-1890) – politico italiano, deputato nella XIII e nella XV legislatura del regno d'Italia
 Luigi Borghi (1924-2006) – politico italiano, deputato nella IV, V e VI legislatura della Repubblica Italiana, nonché senatore nella VII legislatura